Тахмасиб () — имя и фамилия.

 Тахмасиб I (1514—1576) — шах (1524—1576) Государства Сефевидов.
 Тахмасиб II (1704?—1740) — шах (1729—1732) Государства Сефевидов.

Фамилия 
 Тахмасиб, Мамедгусейн Абасгули оглы (1907—1982) — азербайджанский советский писатель, литературовед-фольклорист, драматург и сценарист, профессор.
 Тахмасиб, Рза Аббас-кули оглы (1894—1980) — азербайджанский советский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог.

Другое 
 «Тахмасиб» — космический корабль из повестей братьев Стругацких «Путь на Амальтею» и «Стажёры».
 Тахмасеби, Саман (род. 1985) — иранский и азербайджанский борец греко-римского стиля.